Пригородное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Пригородное — село в Атбасарском районе Акмолинской области, ликвидировано в 2006 году.
 Пригородное — село в Жаркаинском районе Акмолинской области.
 Пригородное — село в Шортандинском районе Акмолинской области.
 Пригородное — село в подчинении Актюбинской горадминистрации, упразднено в 2018 г.
 Пригородное — село в подчинении Талды-Курганской горадминистрации.
 Пригородное — село в подчинении городской администрации Риддера Восточно-Казахстанской области.
 Пригородное — село в Житикаринском районе Костанайской области.
 Пригородное — до 1997 года название села Ельтай горадминистрации Жаркента Панфиловского района Алматинской области, 2009 году включено в состав города.
 Пригородное — до 2022 года название села Сулутор в Жамбылском районе Жамбылской области.
 Пригородное — до 1992 года название села Акжол Каркаралинского района Карагандинской области.
 Пригородное — до 2002 года название села Катынкопр горадминистрации Шымкента Южно-Казахстанской области, в 2004 году включено в состав города.

Киргизия 
 Пригородное — село в Аламудунском районе Чуйской области.

Россия 
 Пригородное — село в Славгородском районе Алтайского края.
 Пригородное — село в Белогорском районе Амурской области.
 Пригородное — село в Кизлярском районе Дагестана.
 Пригородное — село в Родниковском районе Ивановской области.
 Пригородное — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Пригородное — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Пригородное — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Пригородное — село в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии.
 Пригородное — село в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края.
 Пригородное — бывшее село, включённое в состав Симферополя, Крым.
 Пригородное — село в Краснослободском районе Мордовии.
 Пригородное — село в Сердобском районе Пензенской области.
 Пригородное — бывшее село в Корсаковском районе Сахалинской области.
 Пригородное — бывшее село, включённое в состав Балаклавы, Севастополь.
 Пригородное — село в Грозненском районе Чечни, в 2020 г. включено в состав города Грозный.
 Пригородное — с 1944 по 1958 год название села Хасанья в городском округе Нальчик в Кабардино-Балкарии.
 Пригородное — с 1944 по 1958 год название села Закан-Юрт в Ачхой-Мартановском районе Чечни.

Украина 
 Пригородное (до 2016 года — Менжинское) — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Пригородное (до 2016 года — Радянская Украина) — село в Мангушском районе Донецкой области.

См. также 
 Комплекс «Пригородное»
 Пригородный